Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Andrew Pattison che ha battuto in finale Ilie Năstase 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Okker (primo turno)
 Ilie Năstase (finale)
 Tom Gorman (primo turno)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)

 Niki Pilic (primo turno)
 Tony Roche (secondo turno)
 Marty Riessen (semifinale)
 John Alexander (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1974